Luboszyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Luboszyce, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Luboszyce, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Luboszyce, un village dans la voïvodie d'Opole